Geografia:
 Sant Adrià de Besòs, municipi de la comarca del Barcelonès.
 Sant Adrià de Tendrui, Sant Adrià de la Conca, poble de Gurp de la Conca (Pallars Jussà)
 Serra de Sant Adrià, serra del municipi de Tremp.
 Barranc de Sant Adrià, barranc de Tremp (Pallars Jussà)
 Monestir de Sant Adrià de Sasau, monestir a Borau (Aragó).
 Transports:
 Estació de Sant Adrià de Besòs, estació de la línia R1 de Rodalies Renfe.
 Estació d'Encants de Sant Adrià, estació de les línies T5 i T6 de la xarxa del Trambesòs.
 Estació d'Artigues - Sant Adrià, estació de la L2 del Metro de Barcelona al municipi de Badalona.